Cso Jongcshol vonatkozhat a következő személyekre:

 Cso Jongcshol (조영철, 1989), dél-koreai labdarúgó
 Cso Jongcshol (조용철, 1961), dél-koreai cselgáncsozó
 Cso Jongcshol (조영철, 1987), észak-koreai sportlövő